Роберт Скейлз (; умер в 1369 году) — английский аристократ, 3-й барон Скейлз. Участник Столетней войны.

Биография 
Роберт Скейлз был сыном 2-го барона Скейлза того же имени и его жены Эгелины де Куртене. В 1324 году, после смерти отца, он унаследовал титул и земли — ряд поместий в Линкольншире, Кембриджшире, Норфолке, Саффолке, Хартфордшире и Глостершире. В период с 1343 года до самой смерти Скейлза регулярно вызывали в парламент. Он участвовал в боевых действиях на континенте.

Женой Скейлза стала Кэтрин Уффорд, дочь и сонаследница Роберта де Уффорда, 1-го графа Саффолка, и Маргарет де Норвич. В этом браке родились Петер, Роберт, Роджер, 4-й барон Скейлз, Маргарет (жена сэра Роберта Говарда) и Элизабет, жена сэра Роберта Фелбригга.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Скейлз
Роберт Скейлз, 3-й барон Скейлз
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны